Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 814 dans le monde.

 RS-814 au Brésil
 Route nationale 814 en France